Cette page contient les pages d'homonymie de de Braekeleer.

 Ferdinand de Braekeleer (1792-1883), peintre belge ;
 Adrien de Braekeleer (1818-1904), peintre belge ;
 Jacques De Braekeleer (1823-1906), sculpteur belge ;
 Ferdinand de Braekeleer (le Jeune) (1828-1857), peintre belge ;
 Henri de Braekeleer (1840-1888), peintre belge ;